Güttingen ist der Name folgender Orte:

 Güttingen, eine Gemeinde im Kanton Thurgau, Schweiz
 Güttingen (Radolfzell), ein Ortsteil von Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz

Güttingen ist der Name folgender Personen:
 der Freiherren von Güttingen, Adelsgeschlecht aus dem Thurgau,
und namentlich von:
 Rudolf von Güttingen († 1226), Abt von St. Gallen und Bischof von Chur
 Ulrich von Güttingen († 1277), Abt von St. Gallen